ВБА:
 Всемирная боксёрская ассоциация
 Вест Бромвич Альбион — английский футбольный клуб
 Всемирный баптистский альянс